Варшавская конвенция:

 Варшавская конвенция 1733 года — договор, заключённый 14 августа 1733 года в Варшаве между Россией, императором Карлом VI и курфюрстом саксонским.
 Варшавская конвенция 1929 года — многостороннее международное соглашение, основной международно-правовой документ, регулирующий международные воздушные перевозки и ответственность воздушного перевозчика.

См. также 
 Варшавский договор (значения).